Frechilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Frechilla (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Frechilla (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar